Лесото се дели на 10 области, всяка от които се управлява от областен управител. Всяка област има столица известна като кемптаун (). Всяка област е разделена на избирателни райони, като общият им брой в страната е 80. Повечето от имената на областите идват от техните столици.